John McLaughlin (1927–), amerikai tévéműsor-vezető
John McLaughlin (1942–), angol zenész
John McLaughlin (1987–), skót labdarúgó